Poślizg – zjawisko z dziedziny konstrukcji maszyn
 Poślizg – pojęcie z zakresu ruchu drogowego
 Poślizg – mechanizm odkształcenia plastycznego w krysztale
 Poślizg – film polski z 1972 roku

Zobacz też 
 Poślizg cenowy
 Poślizgowate
 Poślizg wysmukły
 Poślizg żółtaczek